Alexis Manaster Ramer (1956–) – językoznawca
 Norbert Ramer (1911–1996) – naukowiec
 Roald Ramer – holenderski brydżysta
 Salomon Ramer (1873–1939 lub 1941) – lekarz
 Ramer – miasto w USA, w stanie Tennessee
 Zobacz też
 Ramerówka